EQ steht als Abkürzung für:
 Einstiegsqualifizierung, eine Maßnahme der Arbeitsagentur
 Ehrenamt & Qualität, ein internes Qualitätsmanagementsystem des Deutschen Roten Kreuzes
 Elfquest, eine amerikanische Comicserie
 Emotionale Intelligenz
 EQ. Emotionale Intelligenz, Buch von Daniel Goleman
 Entwicklungsquotient
 Enzephalisationsquotient, Maß für die relative Größe des Gehirns bezogen auf einen bestimmten Erwartungswert
 Equalizer
 Equalisation, Entzerrung in der HiFi-Technik, siehe Entzerrung (Tontechnik)
 de-equalization Wiedergabeentzerrung in der Tontechnik
 EverQuest, ein MMORPG
 TAME (Fluggesellschaft), IATA-Code der Fluggesellschaft
 Mercedes-EQ, Marke von Mercedes-Benz für Elektromobilität
 Montierung, eine Reihe von Montierungen für Teleskope

.EQ. steht für:
 Gleichheitszeichen, in verschiedenen Programmiersprachen 

eq steht für:
 zweistellige Wahrheitsfunktion äq oder Äquivalenz oder Bikonditional 

EQ